Kirke Kickingbird és un polític kiowa nascut a Oklahoma. El 1969 es graduà en dret a la Universitat d'Oklahoma. Ha estat fiscal federal. Del 1988 al 2000 ha estat director del Native American Legal Resource Center a l’Oklahoma City University School of Law, del 1992 al 1995 fiscal de la Cort Suprema Cheyenne i Arapaho i cap de l’Oklahoma Indian Affairs Commission. També ha escrit el llibre One Hundred Million Acres (1973) i Indians and the United States Constitution: A Forgotten Legacy (1987).

Referències 

Polítics amerindis d'Oklahoma
Alumnes de la Universitat d'Oklahoma